Subeucalanus är ett släkte av kräftdjur. Subeucalanus ingår i familjen Eucalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Subeucalanus